Bischoffwerder ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand von Bischoffwerder (1795–1858), preußischer Generalleutnant, Kommandeur zum 11. Kavallerie-Brigade
 Hans Rudolf von Bischoffwerder (1741–1803), preußischer Generalmajor, Außenminister und Günstling Friedrich Wilhelms II. von Preußen